Miyoshi de poate referi la:

 Municipiul Miyoshi, o localitate în Japonia, în prefectura Aichi.
 Municipiul Miyoshi, o localitate în Japonia, în prefectura Hiroshima.
 Orașul Miyoshi, o localitate în Japonia, în prefectura Saitama.
 Municipiul Miyoshi, o localitate în Japonia, în prefectura Tokushima.